Дискография Empire of the Sun ведёт начало с 2008 года.

Студийные альбомы

Синглы

Клипы

Би-сайды

Другие релизы

Примечания 

Empire of the Sun